Спя́щий гига́нт:

 Спящий гигант — название горы и исследовательского заказника в округе Льюис-энд-Кларк штата Монтана (США).
 Спящий гигант — монументальная деревянная скульптура в коммуне Вернёй-ан-Бурбонне (Франция).
 Спящий гигант — прозвище футболиста Романа Павлюченко.